Pachner ist der Familienname folgender Personen:
 Anita Pachner, deutsche Erziehungswissenschaftlerin
 Antonie Pachner (1891–1951), österreichische Krankenschwester und Euthanasiebeteiligte
 Artur Pachner (1874–1944), tschechoslowakischer Arzt, Opfer des Holocaust
 Ignaz Pachner von Eggenstorf (1760–1814), Kaufmann und Papierfabrikant (Steiermark)
 Joseph Pachner von Eggenstorff (1706–1781), Reichstagsgesandter, Diplomat und Publizist
 Lukas Pachner (* 1991), österreichischer Snowboarder
 Paul Pachner (1871–1937), österreichischer Marineoffizier, Kapitän der SMS Zenta
 Reinhard Pachner (* 1944), deutscher Politiker (CSU)
 Udo Pachner (1947–2002), deutscher Mathematiker, siehe Pachner-Zug
 Valerie Pachner (* 1987), österreichische Schauspielerin

Siehe auch:
 Bachner